Agostino Castelvì – politico e militare italiano
 Jacopo Artaldo Castelvì – politico e militare italiano
 José Delitala y Castelvì – militare e politico sardo